Landkreis Schwandorf, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Schwandorf (stad), een stad in dit district